Bethel Grove ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bethel Grove (Autauga County, Alabama)
 Bethel Grove (Lauderdale County, Alabama)
 Bethel Grove (New York), im Tompkins County